Нимчук — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нимчук, Василий Васильевич (1933—2017) — советский языковед, доктор филологических наук, член-корреспондент НАН Украины.
Нимчук, Дмитрий Семёнович (1897—1945) — гуцульский и русинский политический деятель, член сейма Карпатской Украины.
 Нимчук, Иван (1891—1956) — западноукраинский общественный и политический деятель, доктор наук, журналист, редактор ряда украинских периодических изданий во Львове, Германии и Канаде.